Лумбовка:
 Лумбовка (село) — село в городском округе ЗАТО Островной Мурманской области.
 Лумбовка (река) — река на Кольском полуострове.